Le FC Stade Nyonnais est un club de football suisse basé à Nyon. Il évolue depuis la saison 2012/13 en Promotion League ( suisse).

Historique 

Au début des années 1900, de nombreux clubs de football sont fondés à Nyon dont le FC stade nyonnais qui naît le  sous le nom de « Bluet ».

Joueurs et personnalités du club

Président & Comité Central 
Trente-sept présidents se sont succédé à la tête du club. Le Comité Central de la saison 2018-2019 : Président Vartan Sirmakes, Manager Général : Varujan Symonov, Secrétaire Général : Régis Bovy, Membre et Président de la Formation : Peter Schmidli, Membre : Dominique Marotta, Membre : Stéphane Guex.

Entraîneurs 
Voici la liste des entraîneurs depuis 1965.

Stade 
Le stade Nyonnais joue ses matchs au Stade de Colovray, terrain principal du Centre sportif de Colovray. Les installations mises à disposition par l’UEFA comprennent cinq terrains engazonnés, deux terrains synthétiques, une piste d’athlétisme, de nombreux vestiaires, un sauna et une salle de musculation. Le stade a une capacité de 7200 spectateurs.

Références

Liens externes 
 

Club de football en Suisse
Club sportif dans le canton de Vaud
Club de football fondé en 1905
Sport à Nyon